Сто фами́лий (также «Все фами́лии», «Фами́лии ста семе́й», «Байцзяси́н»; ) — рифмованный список китайских фамилий. Широко известен в Китае, так как служил учебным текстом для заучивания иероглифов наизусть. Создан в начале эпохи Северная Сун. Автор неизвестен. Вначале список состоял из 411 фамилий, затем был дополнен до 504, среди них состоящих из одного иероглифа — 444, из двух — 60.

Считается, что первые четыре фамилии «Чжао, Цянь, Сунь, Ли» расположены в порядке, указывающем на правителей времен составления списка: Чжао — император Сун, Цянь — ван царства У-юэ, Сунь — жена вана Цяня, Ли — ван царства Южное Тан.

Последовательность фамилий не отражает их реальную распространённость, а подобрана в соответствии с рифмой, лёгкостью произношения в составе списка. «Сто фамилий» наряду с «Тысячесловием» и «» составляет тройку самых популярных мнемонических текстов для обучения грамоте и для запоминания иероглифов, сокращенно именуемую «Три, сто, тысяча».

Текст Байцзясин

См. также 
 Наиболее распространённые фамилии в Китае
 Кёику кандзи
 Дзёё кандзи

Литература

Примечания

Ссылки 
 Статья Сто фамилий в Байдупедии
 Сто фамилий в Худуне

Китайский язык
Культура Китая